

Geografia

Austria 
 Wals-Siezenheim – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Holandia 
 Wals – miejscowość

Osoby 
 Cor Wals – holenderski kolarz
 Gottfried Wals – niemiecki malarz

Projekty 
 World Atlas of Language Structures (WALS) – lingwistyczna baza danych

Zobacz też 
 Vaals
 Valls
 Vals
 Waals
 Wahls
 Walz